Frießner ist der Nachname folgender Personen:

 Johannes Frießner (1892–1971), deutscher Generaloberst
 Uwe Frießner (* 1942), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Friesner